Stati Uniti d'America
 Sharon Springs – capoluogo della Contea di Wallace, Kansas
 Sharon Springs – villaggio della Contea di Schoharie, New York